Иван Фёдорович Большой Гундоров  —  князь, воевода в правлении Василия III Ивановича, XVIII колено от Рюрика.

Старший сын воеводы Фёдора Фёдоровича Пёстрого Палецкого.

Биография 
Воевода в Яме (май 1492). Находился в свите великой княгине Елены Ивановны в поездке в Литву (январь 1495). Присутствовал на свадьбе князя В.Д. Холмского и великой княгини Фёодосии, находился "в поезде" князя В.Д. Холмского. В рати из Новгорода в Литву 2-й воевода Полка правой руки (май 1501). В битве с ливонскими немцами на реке Серице воевода в полку правой руки (27 августа 1501).

В конце XV века владел волостями в Новгородской земле, которые в 30-х - начало 40-х годов были утеряны. Сохранялись за ним и родовые владения на территории бывшего Стародубского княжества.

Семья 
Жена: княгиня Евфимья.

Сыновья: 

 Василий Иванович Гундоров Немой Тетерька - его дочь Авдотья участвовала в смотре невест Ивана IV Васильевича Грозного. Вторая дочь Аграфена замужем за двоюродным братом Бориса Годунова - Афанасием Андреевичем Годуновым.
 Гундоров Юрий Иванович
 Гундоров Иван (Гордей) Иванович Гордый - воевода.
 Гундоров Семён Иванович

Литература 

 Сборник Русского исторического общества Т. 35. СПб. 1882 г.
 Разрядная книга 1475-1605 гг. Т. 1. Ч. 1. М. 1977.
 Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными. Т. 1. СПб. 1851 г.

Иван
Персоналии по алфавиту